Cerritos – comune degli Stati Uniti d'America
Cerritos – comune del Messico (San Luis Potosí)
Los Cerritos – comune di Panama (Herrera)
Los Cerritos – villaggio venezuelano sull'isola di Margarita